De Scottish Cup 2011–12 was de 127ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 24 september 2011 en eindigde op 19 mei 2012 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter Craig Thomson. In totaal deden 81 clubteams mee aan het toernooi. Heart of Midlothian won de beker voor de achtste keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2011/12
Schots voetbalkampioenschap 2011/12

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2012